Наґато — історична провінція Японії на заході острова Хонсю.
 Наґато — місто в Японії, у префектурі Ямаґуті.

Див. також 
 Наґато — японський лінкор часів Другої світової війни.